Это статья о футболисте. О фотографе см. Кейта, Сейду (фотограф)

Сейду́ Кейта́ (; 16 января 1980, Бамако, Мали) — малийский футболист, полузащитник. Выступал в национальной сборной Мали, за которую провёл 102 матча, забив 25 голов. Участник 7 Кубков африканских наций в составе сборной Мали.

Карьера 
Сейду Кейта совершил свой профессиональный дебют за футбольный клуб «Марсель» в сентябре 1999 года, однако после нескольких матчей был продан в другой французский клуб «Лорьян». В «Лорьяне» Кейта был одним из лидеров команды, проведя 58 матчей. Малийцем заинтересовались несколько французских клубов.

После двух сезонов в «Лорьяне» Кейта перешёл в «Ланс». В новом клубе Сейду заиграл более результативно — за 4 сезона поразил ворота соперников 19 раз. Был назначен капитаном команды. 11 июля 2007 года «Ланс» продал своего капитана испанскому клубу «Севилья». Контракт был рассчитан на четыре сезона. Кейта провёл 31 матч в Примере и забил 4 гола.

26 мая 2008 года Сейду Кейта подписал четырёхлетний контракт с «Барселоной». Сумма трансфера составила 14 млн евро. Кейта дебютировал за новый клуб в матче Лиги чемпионов против польской «Вислы» 13 августа 2008 года. Дебют в чемпионате Испании состоялся 31 августа в матче с «Нумансией». 16 ноября Кейта забил свой первый гол за «Барселону». Это случилось в гостевом матче Примеры против «Рекреативо». 25 октября 2009 года «Барселона» принимала «Сарагосу», встреча завершилась со счетом 6:1. В этом матче Кейта оформил хет-трик. 8 июля 2012 года разорвал контракт с «Барселоной».

Достижения 
 «Лорьян»
 Обладатель Кубка Франции: 2001/02

 «Севилья»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2007

 «Барселона»
 Чемпион Испании (3): 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Обладатель Кубка Испании (2): 2008/09, 2011/12
 Победитель Лиги чемпионов (2): 2008/09, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Испании (3): 2009, 2010, 2011
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2009, 2011
 Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2009, 2011

 Сборная Мали
 Бронзовый призёр Молодёжного чемпионата мира: 1999
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций (2): 2012, 2013

Личные достижения 
 Золотой мяч Молодёжного чемпионата мира: 1999.
 Спортсмен года в Мали: 2011.

Статистика

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мали по футболу

Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Далянь Ифан»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Аль-Джаиш»